Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Yamakaze :
 le Yamakaze, un destroyer de classe Umikaze lancé en 1911 et démoli en 1936 ;
 le Yamakaze, un destroyer de classe Shiratsuyu lancé en 1936 et coulé en 1942.

Yamakaze